Ондржичек ():
 Карел Ондржичек (1863—1943) — чешский скрипач
 Мирослав Ондржичек (1934—2015) — чешский кинооператор
 Франтишек Ондржичек (1857—1922) — чешский композитор
 Эммануэль Ондржичек (1880—1958) — чешско-американский музыкальный педагог